La guerre russo-polonaise peut désigner : 
 la guerre de Livonie de 1558 à 1582 ;
 la guerre russo-polonaise (1605-1618) ;
 la guerre russo-polonaise (1654-1667) ;
 la guerre russo-polonaise de 1792 ;
 la guerre russo-polonaise de 1831 ;
 la guerre russo-polonaise de 1920.